Comodo – impresa americana produttrice di software
 Comodo Internet Security – suite di sicurezza sviluppato da Comodo
 Comodo Backup – software freeware di backup per Windows sviluppato da Comodo

Pagine correlate 
 Komodo (disambigua)